Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Moscow Ladies Open 1995 проходили на закритих кортах з килимовим покриттям спорткомплексу Олімпійський у Москві (Росія) з 18 по 23 вересня 1995 року.

Макарова Олена Олексіївна і Манюкова Євгенія Олександрівна були чинними чемпіонками, але програли в першому колі парі Анна Курнікова і Александра Ольша.

Мередіт Макґрат і Лариса Савченко виграли титул, перемігши у фіналі пару Курнікова і Ольша з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мередіт Макґрат /  Лариса Савченко (чемпіонки)
 Макарова Олена Олексіївна /  Манюкова Євгенія Олександрівна (1-ше коло)
 Марія Ліндстрем /  Марія Страндлунд (півфінал)
 Лоранс Куртуа /  Нансі Фебер (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1995 Moscow Ladies Open Doubles Draw

Moscow Ladies Open
Тур WTA 1995
Mosc